

Chimica 
 R62 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R62 – tangenziale di Hannut (Belgio)
 R62 – strada regionale Jeffreys Bay – Montagu (Sudafrica)
 BMW R62 – motocicletta della BMW
 R62 – carrozza ferroviaria della metropolitana di New York